Laboruhr steht für:
 Kurzzeitwecker zur Prozessüberwachung in Laboratorien
 Belichtungsschaltuhr, eine Kurzzeit-Schaltuhr zur Benutzung in Fotolabors